Соревнования по боксу в весовой категории до 81 килограмм среди женщин на чемпионате мира 2018 года прошли с 18 по 24 ноября. Приняли участие 14 спортсменок из 14 стран мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания 

Чемпионат мира по боксу среди женщин 2018